Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Mondial Australian Women's Hardcourts) van 2008 werd gespeeld van 30 december 2007 tot en met 5 januari 2008, in de Australische plaats Gold Coast.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen acht speelsters in de top 20 deel. Titelverdedigster was de als derde geplaatste Russische Dinara Safina; zij verloor in de kwartfinale. Het eerste reekshoofd, de Tsjechische Nicole Vaidišová, moest eveneens na de kwartfinale het toernooi verlaten. De ongeplaatste Li Na uit China won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in drie sets. Li Na wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Gold Coast op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-toernooizege, na haar eerste titel in 2004 in Guangzhou.

Dubbelspel – Titelhoudsters waren Dinara Safina en Katarina Srebotnik; Srebotnik nam niet aan het toernooi deel. Het als eerste geplaatste team Cara Black en Liezel Huber bereikte de halve finale, waar zij werden verslagen door de latere winnaressen. Het als derde geplaatste duo Dinara Safina en Ágnes Szávay won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Chinese koppel Yan Zi en Zheng Jie in twee sets. Russin Safina won hiermee voor de derde keer op rij het dubbeltoernooi van Gold Coast, evenwel iedere keer met een andere partner. Het koppel Safina/Szávay won geen andere titel dan deze.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Gold Coast
Gold Coast 2008